Johnsonville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Johnsonville (Illinois)
Johnsonville (South Carolina)
New Johnsonville